Stenoptinea är ett släkte av fjärilar som beskrevs av William George Dietz 1905. Stenoptinea ingår i familjen äkta malar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Äkta malar
Stenoptinea